El Ministerio de Universidades e Investigación de España fue un departamento ministerial con competencias en universidades. Existió con esta denominación desde 1979 hasta marzo de 1981, en el tercer Gobierno de Suárez y en el Gobierno de Calvo-Sotelo ( legislatura).

Titulares 
 (1979-1981): Luis González Seara
 (1981): Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona

Historia 

El Ministerio de Universidades e Investigación fue creado al comienzo de la  legislatura. Su primer titular fue Luis González Seara. Tras la dimisión de Adolfo Suárez al frente del ejecutivo, Leopoldo Calvo-Sotelo nombró a Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona ministro de Universidades e Investigación el 27 de febrero de 1981. Sin embargo, días más tarde se eliminó este ministerio.

Referencias

Universidades e Investigación
Universidades e Investigación